Studenten Organisatie Groningen
 Studie Ontwijkend Gedrag
 Speed Over Ground
 Special Oldies Group
 Specialist ouderengeneeskunde

 Schin op Geul, een dorp in het zuiden van de Nederlandse provincie Limburg

 Sog (arrondissement), een arrondissement in de prefectuur Nagchu in de Tibetaanse Autonome Regio
 Sog (rivier), een rivier in het zuiden van IJsland